Бурмистрова — женский вариант русской фамилии .

 Известные носители 
 Бурмистрова (Вокс), Алиса Михайловна (известна под псевдонимом Вокс; род. 1987) — российская певица.
 Миленина (Бурмистрова), Анна Александровна (род. 1986) — чемпионка паралимпийских игр.
 Бурмистрова, Анна Викторовна (род. 1977) — украинская гандболистка.
 Бурмистрова, Екатерина Владимировна (род. 1979) — украинский борец вольного стиля.
 Бурмистрова, Марина Николаевна (род. 1974) — российская баскетболистка.